Haverfield ist der Familienname folgender Personen:

 Evelina Haverfield (1867–1920), britische Frauenrechtlerin
 Francis John Haverfield (1860–1919), britischer Althistoriker und Provinzialrömischer Archäologe
 John Haverfield (1744–1820), englischer Gärtner und Landschaftsarchitekt